Chiesa di San Mamiliano – chiesa non più esistente di Capoliveri, sull'Isola d'Elba
Chiesa di San Mamiliano – chiesa di Marina di Campo, frazione di Campo nell'Elba
Chiesa di San Mamiliano a Tumolo – chiesa nel comune di Grosseto
Chiesa di San Mamiliano in Valli – chiesa di Siena
Chiesa di San Mamiliano – chiesa di Sovana, nel comune di Sorano